Центральна провінція — назва адміністративно-територіальних одиниць ряду держав:

 Центральна провінція — провінція Замбії;
 Центральна провінція — провінція Камеруну;
 Центральна провінція — провінція Кенії;
 Центральна провінція — провінція Папуа Нової Гвінеї;
 Центральна провінція — провінція Парагваю;
 Центральна провінція — провінція Соломонових Островів;
 Центральна провінція — провінція Шрі-Ланки.